Hoosier est le gentilé des natifs et habitants de l'État américain de l'Indiana. Il peut également faire référence à :
 les Hoosiers de l'Indiana, club omnisports universitaire de l'Université d'Indiana ;
 les Hoosiers d'Indianapolis, nom porté par quatre formations différentes de baseball ;
 Hoosiers, titre original du film américain Le Grand Défi sorti en 1986.